Trimetilpentan se može odnositi na:
 2,2,3-Trimetilpentan
 2,2,4-Trimetilpentan
 2,3,3-Trimetilpentan
 2,3,4-Trimetilpentan